Conde Palatino Eduardo de Simmern (Príncipe Palatino Eduardo 5 de octubre de 1625 - 10 de marzo de 1663) era el sexto hijo de Federico V del Palatinado (de la Casa de Wittelsbach), el Rey de un invierno de Bohemia, con su consorte la princesa Isabel Estuardo.

Biografía 
Eduardo nació en La Haya, donde sus padres vivían en el exilio después de que su padre perdió la batalla de la Montaña Blanca y fue expulsado de los tronos de Bohemia y el Palatinado. Su padre, un calvinista, murió el 29 de noviembre de 1632, cuando Eduardo tenía siete años.

El 24 de abril de 1645, Eduardo se casó en París con una princesa francesa de origen italiano, Ana María de Gonzaga-Nevers (1616-1684). Nueve años mayor que Eduardo, ella era hija de Carlos I de Gonzaga-Nevers, duque de Mantua y de Catalina de Mayena, y que había sido rechazada por su supuesto marido anterior, Enrique II el quinto duque de Guisa. Ella se había criado en Francia, donde su padre ocupó el ducado de Nevers antes de heredar el ducado italiano.

Él estaba avergonzado financieramente, ella por la búsqueda escandalosa de un primo que la había repudiado para casarse con otra, y por tanto una conexión prohibida por sus creencias en conflicto, por lo que se casaron en secreto. Pero la rápida conversión de Eduardo reivindicó a la pareja en la corte real francesa, a pesar de las amenazas de su madre a renegar de cualquiera de sus hijos, que abrazaran la iglesia católica.

La pareja se instaló en París, donde eran conocidos como Príncipe y Princesa Palatina, su herencia y la generosidad del rey, les permite vivir de acuerdo a su rango como príncipes extranjeros. Isabel pronto reanudó la correspondencia con su hijo. En 1649 recibió la Orden de la Jarretera de Inglaterra.

Descendencia 
Eduardo y Ana María Gonzaga fueron padres de tres hijas:
Luisa María (23 de julio de 1647 a 11 de marzo de 1679). Casada con el príncipe Carlos Teodoro de Salm;
Ana Enriqueta Julia, princesa de Condé (23 de julio de 1648 - 23 de febrero de 1723). Casada con Enrique Julio, príncipe de Condé, tuvo descendencia;
Benedicta Enriqueta (14 de marzo de 1652 - 12 de agosto de 1730). Casada con el duque Juan Federico de Brunswick-Luneburgo.

Eduardo murió en París el 13 de marzo de 1663, a los 37 años de edad.

Si Eduardo no se hubiese convertido al catolicismo, es posible que el trono Inglés hubiese sido heredado por sus descendientes en lugar de los de su hermana protestante, Sofía de Wittelsbach.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa del Palatinado-Simmern
Nacidos en La Haya
Conversos al catolicismo desde el calvinismo
Miembros de la Orden de la Jarretera
Fallecidos en París